Йонсон () — фамилия. Известные носители:

 Йонсон, Антония (род. 1943) — шведская предпринимательница.
 Йонсон, Пол (род. 1972) — шведский политик.
 Йонсон, Уве (1934—1984) — немецкий писатель и переводчик.
 Ионсон, Яков Иванович (1806—1865) — российский агроном и педагог.

Другое 
 Йон Йонсон

См. также 
 Йонссон
 Юнссон
 Джонсон
 Ионсон
 Юнсон